Charles – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts
 Charles – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine
 Charles – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon

Biografie:
 George Charles
 Jennifer Charles
 Ray Charles

Zobacz też 
 Karol